Tväråtjärn kan syfta på:

Tväråtjärnen (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (5,98 ha)
Tväråtjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,